Calhoun County kan syfta på flera olika amerikanska countyn.

 Calhoun County, Alabama
 Calhoun County, Arkansas
 Calhoun County, Florida
 Calhoun County, Georgia
 Calhoun County, Illinois
 Calhoun County, Iowa
 Calhoun County, Michigan
 Calhoun County, Mississippi
 Calhoun County, South Carolina
 Calhoun County, Texas 
 Calhoun County, West Virginia